Unter Provinzialsynode versteht man in den christlichen Kirchen und Gemeinschaften eine Versammlung von Bischöfen einer bestimmten Provinz oder Region. Die rechtliche Verfassung der Provinzialsynode ist von Konfession zu Konfession verschieden.

Römisch-katholische Kirche: Partikularkonzil (Oberbegriff für Plenarkonzil und Provinzialkonzil)
Anglikanische Gemeinschaft: Provinzialsynode (Anglikanische Gemeinschaft)
Evangelische Kirche: Provinzialsynode (evangelische Kirchen)